Catenacci – cognome italiano
 Antonio Catenacci – patriota e farmacista italiano
 Catenaccio Catenacci – letterato italiano
 Daniel Catenacci – hockeista su ghiaccio canadese
 Giuseppe Catenacci – saggista, giornalista e politico italiano
 Luciano Catenacci – attore italiano
 Maurizio Catenacci – ex hockeista su ghiaccio italiano naturalizzato canadese